Polonia Krakow (Fundacja Polonia Krakow) działa od 2005 roku (www.poloniakrakow.pl), nie jest historycznie połączony z klubem istniejącym przed drugą swoją światową a zbieżność nazwy jest przypadkowa. 
 wcześniej... Polonia Kraków – klub (niezwiązany z poprzednim) istniejący w latach 20. pod tą samą nazwą
 wcześniej... Robotniczo-Katolicki Klub Sportowy Polonia Kraków – działał w Krakowie w latach 1911-14

Przypisy 

Sport w Krakowie